Вильягалихо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Ока. Занимает площадь 22,066 км². Население — 74 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.  Административный центр муниципалитета расположен у реки Тирон.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса